Název Lukovský potok má více vodních toků:

 Lukovský potok (přítok Bíliny) – pravostranný přítok Bíliny v okresech Litoměřice a Teplice
 Lukovský potok (přítok Fryštáckého potoka) – levostranný přítok Fryštáckého potoka v okrese Zlín
 Lukovský potok (přítok Hané) – pravostranný přítok Hané v okrese Vyškov
 Lukovský potok (přítok Manětínského potoka) – levostranný přítok Manětínského potoka v okrese Plzeň-sever
 Lukovský potok (přítok Moravské Sázavy) – pravostranný přítok Moravské Sázavy v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí